Гихуэло:

 Гихуэло — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Гихуэло — испанский футбольный клуб.